Salvage (berging), een term uit het scheepswezen
Nucleotiden-salvage, een biochemisch recyclingsproces
Salvage (plaats), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
Salvage (1921), een film van Henry King
Salvage (2006), een film van Joshua en Jeffrey Crook
Salvage (2009), een film van Lawrence Gough